Aldis Berzins (1956) – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista statunitense
 Andris Bērziņš (1944) – politico lettone
 Andris Bērziņš (1951) – politico lettone
 Artūrs Bērziņš (1988) – cestista lettone
 Jānis Bērziņš (1993) – cestista lettone
 Kaspars Bērziņš (1985) – cestista lettone
 Ojārs Bērziņš (2001) – cestista lettone
 Sandris Bērziņš (1976) – ex slittinista lettone
 Voldemārs Bērziņš (1905–...) – calciatore lettone